Rothwell (Lincolnshire)
 Rothwell (Northamptonshire)
 Rothwell (Yorkshire de l'Ouest)

Robert Rothwell (1930-2006), acteur américain